The Thing steht für:

 The Thing (Unternehmen), Softwareunternehmen
 The Thing (2011), Science-Fiction- und Horrorfilm von Matthijs van Heijningen Jr. (2011)
 The Thing, englischer Originaltitel des Science-Fiction- und Horrorfilms von John Carpenter (1982), siehe Das Ding aus einer anderen Welt (1982)
 The Thing, englischer Originaltitel der Romanfassung von Alan Dean Foster zum Film von John Carpenter, siehe Das Ding aus einer anderen Welt (Roman)
 The Thing, Verkaufstitel des VW 181 in den USA
 The Thing (Trio) Free-Jazz-Trio mit Mats Gustafsson, Paal Nilssen-Love und Ingebrigt Håker Flaten.
 The Thing (Kunstprojekt)
 The Thing (Computerspiel), SF-Third-Person-Shooter aus dem Jahr 2002
 The Thing (Abhörgerät), Passives Abhörgerät, mit dem der Sowjetische Geheimdienst die Residenz des US-Botschafters in Moskau von 1945 bis 1952 abhörte
 The Thing (Das Ding), einer der vier Marvel-Superhelden bei den Fantastischen Vier, mit bürgerlichem Namen Benjamin „Ben“ Jacob Grimm

Siehe auch:
 The Thing from Another World, Originaltitel des Films Das Ding aus einer anderen Welt (1951), Vorbild des Films von John Carpenter